Arney steht für:

 Arney (Kierspe), Berg in Kierspe
 Arney (Breiðafjörður), isländische Insel im Breiðafjörður
 Arney (Nordirland), Ort im County Fermanagh
 Arney (Indiana), Ort im Owen County
 Arney (Texas), Ort im Castro County

Personen:
 George Arney (1810–1883), britischer Richter, Chief Justice of New Zealand

Siehe auch:
 Arnay
 Arnie
 Arni
 Arny